НХЛ у сезоні 2003/2004 — 87-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 8 жовтня 2003. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 7 червня 2004 між Калгарі Флеймс та Тампа-Бей Лайтнінг перемогою «громовержців» 1:2 в матчі та 3:4 в серії. Це перша перемога в Кубку Стенлі «Лайтнінг».

Драфт НХЛ 

41-й драфт НХЛ. В 9-и раундах було обрано 292 хокеїстів. Першим номером драфту став Марк-Андре Флері, якого обрав клуб «Піттсбург Пінгвінс».

Огляд 
З цього сезону було прийнято рішення відносно форми клубів, відтепер у своїх клубних кольорах грає команда-господар в той час, як гості виступають в майках білого кольору.

Фінікс Койотс переїхав на нову арену.

Цей сезон став останнім коли діяв колективний договір НХЛ.

22 листопада 2003 в Едмонтоні відбувся матч просто неба між місцевим Едмонтон Ойлерс та Монреаль Канадієнс, в якому «канадієнс» здобули перемогу 4:3, згодом (з 2008) такі матчі стануть традиційними та отримають назву Зимова класика НХЛ.

Фіналіст торішнього Кубка Стенлі Майті Дакс оф Анагайм цього разу не потрапив до зони плей-оф. Не пробились до плей-оф фаворити турніру Нью-Йорк Рейнджерс та Вашингтон Кепіталс, натомість феєричну гру демонстрували майбутній переможець Кубка Стенлі Тампа-Бей Лайтнінг на Сході та Сан-Хосе Шаркс на Заході. Після семирічної перерви до плей-оф потрапив канадський клуб Калгарі Флеймс. Вперше до плей-оф після появи в НХЛ потрапив Нашвілл Предаторс, поступившись в першому раунді Детройт Ред-Вінгс 2:4.

У березні 2004 в матчі проти Колорадо Аваланч гравець Ванкувер Канакс Тодд Бертуцці, вчинив бійку, під час якої наніс травму Стіву Муру, за що отримав дискваліфікацію до кінця сезону.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Матч усіх зірок НХЛ 
54-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 8 лютого 2004 року на арені «Ексел-Енерджі-центр» (Сент-Пол): Схід — Захід 6:4 (1:1, 4:2, 1:1).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Володар Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
Кріс Кунітц, Майті Дакс оф Анагайм
Патріс Бержерон, Бостон Брюїнс
Джейсон Помінвіль, Баффало Сейбрс
Дерек Рой, Баффало Сейбрс
Ерік Стаал, Кароліна Гаррікейнс
Тревіс Моен, Чикаго Блекгокс
Туомо Рууту, Чикаго Блекгокс
Микола Жердєв, Колумбус Блю-Джекетс
Ніклас Крунвалль, Детройт Ред-Вінгс
Дастін Браун, Лос-Анджелес Кінгс
Брент Бернс, Міннесота Вайлд
Марек Жидлицький, Нашвілл Предаторс
Домінік Мур, Нью-Йорк Рейнджерс
Федір Тютін, Нью-Йорк Рейнджерс
Марк-Андре Флері, Піттсбург Пінгвінс
Раєн Кеслер, Ванкувер Канакс
Олександр Сьомін, Вашингтон Кепіталс
Джеремі Райх, Колумбус Блю-Джекетс

Посилання 
 Сезон 2003/2004 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 2003—2004
2003 у канадському спорті
2004 у канадському спорті